Teti is:
 een Egyptische farao uit de 6e dynastie, zie Teti (farao)
 een gemeente op Sardinië, zie Teti (Italië)